111 může být:

 111 (číslo) – přirozené číslo
 111 – rok
 111 př. n. l. – rok
 Tatra 111 – nákladní automobil značky Tatra vyráběný od roku 1942 do roku 1962
 Silnice II/111 – silnice II. třídy na trase Bystřice (okres Benešov) – Divišov – Český Šternberk – napojení na silnici II/125
 STS-111 – let raketoplánu Endeavour k Mezinárodní vesmírné stanici
 Lokomotiva řady 111 – elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená pro posun firmy Škoda Plzeň